Time of Our Lives (série de televisão)
The Time of Our Lives (EP), álbum de Miley Cyrus
"The Time of Our Lives", canção do EP
"The Time of Our Lives (canção)", por Il Divo e Toni Braxton
"The Time of Our Lives", a canção (A) do single de 2003 duplo lado A  "Time of Our Lives/Connected" por Paul van Dyk
"Time of Our Lives", canção de 2002 do álbum Silver Lining por Bonnie Raitt
Time of Our Lives - canção gravada pelo rapper estadunidense Pitbull

Desambiguação